Sorrento kan syfta på:

 Sorrento Calcio, en italiensk fotbollsklubb

Geografi

Australien 

 Sorrento, Victoria, ort, Mornington Peninsula, 
 Sorrento, Western Australia, förort till Perth,

Italien 

 Sorrento, Kampanien, Provincia di Napoli,

USA 

 Sorrento, Florida, ort, Lake County, 
 Sorrento, Louisiana, ort, Ascension Parish, 
 Sorrento, Maine, ort, Hancock County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar